

Ріпино — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Ріпино — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Ріпино — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Репинне
 Рєпіне